Roberto Gil peut désigner :

 Roberto Gil (1908-1981), journaliste argentin ;
 Roberto Gil (1938-), footballeur espagnol.

Voir aussi 

 Roberto Gil Zuarth (1977-), homme politique mexicain.

Notes et références